Рут, () — відома біблійська праведниця, ім'ям якої названа одна з книг Біблії.
 Рут — жіноче ім'я, що побутує у юдейській та протестантській традиціях

 Бейб Рут — американський бейсболіст.

 Рут — селище в общині Толмін, Регіон Горішка, Словенія.
 Рут () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена

Рут — місто, штат Північна Кароліна
 Рут — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Рут — переписна місцевість, штат Невада